Leutheuser ist der Familienname folgender Personen: 

 Eric Leutheuser (* 1959), US-amerikanischer Politiker
 Julius Leutheuser (1900–1942), deutscher evangelischer nationalsozialistischer Theologe
 Ralf Leutheuser, deutscher Toningenieur